Leval (Nord)
 Leval (Territoire de Belfort)